Roter Berg ist der Name folgender Berge (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Roter Berg (Thüringer Schiefergebirge) (799,2 m), im Thüringer Schiefergebirge bei Spechtsbrunn, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Roter Berg (Erzgebirge) (637,7 m), im Erzgebirge bei Crandorf (Erla (Schwarzenberg)), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Roter Berg (Hahnenkamm) (556,2 m), im Hahnenkamm bei Hechlingen (Heidenheim (Mittelfranken)), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Roter Berg (Drei Gleichen) (361,5 m), im Gebiet der Drei Gleichen, Landkreis Gotha, Thüringen
 Roter Berg (Östliche Oberlausitz) (332,5 m), in der Östliche Oberlausitz bei Berthelsdorf (Herrnhut), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Roter Berg, bei Altengottern (240,2 m), Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Roter Berg (Erfurt) (234 m), in Erfurt, kreisfreie Stadt in Thüringen
 Roter Berg (Strohschütz) (204,2 m), in der Oberlausitz bei Strohschütz, Gemeinde Radibor, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Roter Berg (Hasbergen) (108 m), in Hasbergen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Roter Berg (Niederlausitz) (95,5 m), in der Niederlausitz bei Ogrosen (Vetschau/Spreewald), Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

in anderen Ländern:
 Roter Berg, deutscher Name des „Mar-po-ri“ (ca. 3750 m), in Lhasa, Tibet; siehe Potala-Palast
 Roter Berg, umgangssprachliche Bezeichnung für den Uluru (Ayers Rock) (863 m), im Northern Territory, Australien
 Roter Berg (Wien) (262 m), Hügel in Wien, Österreich

Roter Berg steht für:
 Roter Berg (Weil im Schönbuch), Siedlung in Weil im Schönbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Erfurt-Roter Berg, Stadtteil von Erfurt, kreisfreie Stadt in Thüringen

Siehe auch:
 Raudberg
 Die Hölle der roten Berge, US-amerikanischer Film von Wilhelm Dieterle (1952)
 Rotberg
 Rotberger, Rotweinsorte
 August Roterberg (1867–1928/1939), deutscher Zauberkünstler
 Rothenberg, ehemalige Gemeinde im Odenwaldkreis, Hessen
 Rottenberg
 Red Hill
 Red Mountain
 Roter Hügel
 Die Hölle der roten Berge
 Rebell der roten Berge